Prva makedonska fudbałska liga 2022/2023 jest 31. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Macedonii Północnej. 
Bierze w niej udział 12 drużyn, które w okresie od 7 sierpnia 2022 do 14 maja 2023 rozegrają 33 kolejki meczów. 
Sezon zakończą baraże o miejsce w przyszłym sezonie w Prva makedonska fudbałska liga. 
Tytuł mistrzowski broni zespół Szkupi.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

Stan na 2023-03-12. Źródło:

Stadiony

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2022 w piłce nożnej
2023 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Macedonii Północnej
2022 w Macedonii Północnej
2023 w Macedonii Północnej